Иван Маринов: 
 Маринов, Иван (1893—1980) — участник партизанского движения в Болгарии (в 1943—1944 — один из командиров НОПА), Герой Социалистического Труда (НРБ).
 Маринов, Иван Крыстев (1896—1979) — болгарский военачальник.
 Маринов, Иван Маринов (1928—2003) — болгарский дирижёр и композитор.
 Маринов, Иван (род. 1968) — болгарский гребец-байдарочник.